Kanissut bezeichnet:
 Kanissut (Bucht, Kangaarsuk), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kanissut (Bucht, Kanissut Nunaat), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kanissut (Bucht, Nunarsuaq, östlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kanissut (Bucht, Nunarsuaq, westlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kanissut (Bucht, Uummannat), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland